Johann Michaelis ist der Name folgender Personen:
* Johann Michaelis (Theologe) (1612–1674), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Johann Michaelis (Pädagoge) (1813–1877), siebenbürgischer Pädagoge und lutherischer Pfarrer
 Johann Michaelis (Generalmajor) (1855–1910), preußischer Generalmajor
 Johann Michaelis (Politiker) (1869–1947), deutscher Politiker (DVP), MdL Mecklenburg-Schwerin
 Johann Benjamin Michaelis (1746–1772), deutscher Dichter
 Johann Conrad Michaelis, deutscher Mediziner (um 1710)
 Johann David Michaelis (1717–1791), deutscher Theologe und Orientalist
 Johann Gottfried Michaelis (1676–1754), sächsischer Hofopticus und Kirchner
 Johann Gottlieb Michaelis (1704–1740), Geheimkämmerer am sächsischen Hof und Inspektor des nachmaligen Mathematisch-Physikalischen Salons
 Johann Heinrich Michaelis (1668–1738), deutscher evangelischer Theologe und Philologe
 Johann Paul Wilhelm Michaelis (1846–1931), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker, siehe Paul Michaelis (Politiker)
 Johann Wilhelm Michaelis (1677–1736), deutscher Kupferstecher

Siehe auch:
 Johann Michael (auch Johannes Michaelis;  1638–1718), deutscher lutherischer Theologe
 Johannes Michaelis (1606–1667), deutscher Mediziner und Chemiker